Эгюра́нд:

 Эгюранд () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Эгюранд — кантон во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Эгюранд () — коммуна во Франции, в регионе Лимузен, департамент Коррез.
 Эгюранд — кантон во Франции, в регионе Лимузен, департамент Коррез.
 Эгюранд-э-Гардедёй — коммуна во Франции, в регионе Аквитания, департамент Дордонь.